Ла Каса Амариља има више значења:

 Ла Каса Амариља (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Каса Амариља (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику